Оксидииодид ниобия(IV) — неорганическое соединение, 
оксосоль металла ниобия и иодоводородной кислоты
с формулой NbOI,
чёрные кристаллы.

Получение 
 Длительное выдерживание смеси ниобия, иода и оксидом ниобия(V) в градиенте температур:

 Разложение при нагревании окситрииодида ниобия(V) в вакууме:

Физические свойства 
Оксидииодид ниобия(IV) образует чёрные парамагнитные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2,
параметры ячейки a = 1,5184 нм, b = 0,3924 нм, c = 0,7520 нм, β = 105,50°, Z = 4
.

Устойчив на воздухе, не разлагается растворами кислот.

Примечания

Литература 
 

ниобия
ниобия